Pantschenky (ukrainisch ; russische Entsprechung Pantschenki/Панченки) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Pantschenky (Myrhorod)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lebedyn, siehe Pantschenky (Lebedyn)